Gandonou ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Gandonou (* 1974), beninischer Tennisspieler
 Sourou Gandonou (* 1979), beninischer Tennisspieler
 Toussaint Gandonou (* 1976), beninischer Tennisspieler